Austroraptus är ett släkte av havsspindlar. Austroraptus ingår i familjen Ammotheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsspindlar
Austroraptus